Rovienky – dolina w Tatrach Wysokich na Słowacji
 Rovienky – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji